Zannelli – cognome italiano
 Villa Zucchini Zannelli – villa di Veppo (Rocchetta di Vara)